Tsültrim Dargye (45e Ganden tripa) (1632 - ?) een Tibetaans geestelijke en ganden tripa van ca. 1685/95 tot ca. 1692/99 
Tsültrim Dargye (77e Ganden tripa) (?) een Tibetaans geestelijke en ganden tripa van ca. 1859 tot ca. 1864